Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du 10 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Los Angeles
Sport en Californie en 1998
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998